Новопривольный — название населённых пунктов в России:
 Новопривольный — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Новопривольный — посёлок в Ремонтненском районе Ростовской области.